Ceuta, ville autonome espagnole sur la côte nord de l'Afrique ayant une frontière directe avec le Maroc.
 Ceuta, capitale de la paroisse civile de General Urdaneta dans l'État de Zulia au Venezuela.
 Ceuta, village de l'État de Sinaloa au Mexique.
 Le Ceuta était un destroyer italien, de la classe Aquila, lancé en 1916 pour la Marine royale italienne et racheté par l'Armada Española en 1938.